Příjmení Schweiger nosí více významných osobností:

 Alois Schweiger – více osob
 Heinrich Schweiger (1931–2009) – rakouský herec
 Til Schweiger (* 1963) – německý herec, režisér, scenárista a producent